Home for Christmas kan syfta på:

Home for Christmas (album av Anne Sofie von Otter) – en julskiva från 1999, utgiven av Deutsche Grammophon med Anne Sofie von Otter
Home for Christmas (album av Dolly Parton) – ett julalbum från 1990 av Dolly Parton
 Home for Christmas (TV-serie) – en norsk romantisk komediserie från 2019
Driving Home for Christmas – en julsång från 1988 som skrevs och spelades in av britten Chris Rea